Mavinga bezeichnet folgende geografische Orte:
 Mavinga, Kleinstadt in Angola

Mavinga ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Mavinga (* 1991), kongolesisch-französischer Fußballspieler